Bayley steht für: 

 Bayley (Automarke), britische Automarke
 Bayley (Wrestlerin), Ringname von Pamela Rose Martinez (* 1989), US-amerikanische Wrestlerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Bayley Avenue Historic District, in Platteville, Wisconsin, ID-Nr. 07000708
 Bayley Historic District, in Newbury, Vermont, ID-Nr. 83003211
 Bayley Hotel, in Pilot Hill, Kalifornien, ID-Nr. 78000660
 Bayley House, in Newton, Massachusetts, ID-Nr. 86001771

Bayley ist der Familienname folgender Personen:
 Abigail Bayley (* 1977), britische Triathletin
 Arthur Bayley (1865–1896), australischer Goldsucher
 Barrington J. Bayley (1937–2008), britischer SF-Schriftsteller
 Blaze Bayley (* 1963), britischer Musiker
 Bruce Bayley (* 1961), barbadischer Segler
 Donald Bayley (* 1931), australischer Gewichtheber
 Edgar Bayley (1919–1990), argentinischer Journalist, Redakteur und Schriftsteller 
 Elisabeth Anna Bayley Seton (1774–1821), US-amerikanische Ordensgründerin und Heilige
 James Bayley (1899–1981), australischer Tennisspieler
 James Roosevelt Bayley (1814–1877), US-amerikanischer römisch-katholischer Erzbischof von Baltimore

 Kristine Bayley (* 1983), australische Bahnradsportlerin
 Nicola Bayley (* 1949), britische Illustratorin
 Ryan Bayley (* 1982), australischer Bahnradsportler
 Sally Bayley (* um 1972), britische Literaturwissenschaftlerin
 Samuel Bayley (1878–??), englischer Fußballspieler

 William Butterworth Bayley (1781–1860), britischer Generalgouverneur in Indien

Siehe auch:
 Bailey
 Baily
 Bailie
 Baillie